Nouvelair Limited Company (, ), также Nouvelair и Nouvelair Tunisie — тунисская авиакомпания, выполняющая рейсы из 30 стран мира в Тунис. Компания начала работу в декабре 1989 года. Головной офис компании расположен в туристической зоне Дкила в Монастире недалеко от отеля Sahara Beach, также имеет офис в Тунисе. Базовыми аэропортами являются Джерба, Монастир и Тунис. 

Авикомпания совершила рейс Санкт-Петербург - Монастир спустя больше чем полгода после отмены рейсов в Россию

История 
1989 - создание авиакомпании Air Liberté Tunisie;

1990 - первый коммерческий рейс. Авиакомпания работает с самолетами - McDonnell Douglas MD-83;

1996 - реорганизация Air Liberté Tunisie в Nouvelair Tunisie;

1999 - у авиакомпании 5 самолетов;

2005 - закупка 2-х самолетов Airbus A321;

2006 - Авиакомпания получает сертификат ISO 9001 Версии 2000 для всех услуг;

2007 - Nouvelair получает международную сертификацию IOSA (IATA Operational Safety Audit), выданную IATA для обеспечения безопасности эксплуатации;

2009 - Авиакомпания получает награду «Horizons Assessment AirTM», выданную AFNOR. Аттестация признает качество авиакомпании в вопросах безопасности, прозрачности информации и качества обслуживания (бортовые приемные и информационные услуги);

2012 - увеличение регулярных рейсов во Францию;

2015 - запуск регулярных рейсов в Тунис из Швеции, Норвегии, Дании;

2016 - запуск регулярных рейсов в Тунис из Ниццы, Марселя, Алжира, Тулузы.

Корпоративное устройство

Собственность 
Авиакомпания находится в частной собственности. Текущими акционерами являются являются: Tunisian Travel Service (55%), Sofiat (20%), Carte (15%) и Marhaba Hotels (10%).

Генеральный директор — Чокри Заррад.

Тенденции бизнеса 
Полные годовые отчеты не публикуются. При их отсутствии имеющаяся информация о тенденциях приведена ниже:

Пункты назначения

Флот 

По состоянию на июль 2022 года, Nouvelair использовала следующие самолёты:

Примечания 

Авиакомпании Туниса